Miejscowości:
 Oberweis – gmina w Austrii
 Oberweis – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Osoby:
 Marc Oberweis – luksemburski piłkarz